ECR eller ecr har flere betydninger:
 Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister (European Conservatives and Reformists)
 intergalaktisk kosmisk stråling (Extragalactic cosmic ray)